Brian Lloyd Roberts (n. 1985), cestista statunitense
 Brian K. Roberts, regista statunitense
 Brian Michael Roberts (n. 1977), giocatore di baseball statunitense
 Brian Roberts, meglio noto come Sailor Roberts (1931-1995), giocatore di poker statunitense, campione del mondo nel 1975